Пётр Михайлович Голицын:
 Голицын, Пётр Михайлович (1682—1722) — русский военачальник, соратник Петра I, командир лейб-гвардии Семёновского полка.
 Голицын, Пётр Михайлович (1702—1760) — камергер, генерал-поручик, шталмейстер двора.
 Голицын, Пётр Михайлович (1738—1775) — генерал-поручик, участвовавший в подавлении Пугачёвского восстания.